Moštanica je lahko:
 Moštanica, Bosna in Hercegovina
 Moštanica, Hrvaška
 Moštanica, Srbija